Георгий Иванович Ануфриев (род. 1940) — советский деятель, новатор производства, слесарь-сборщик Куйбышевского авиационного завода Куйбышевской области. Член Центральной Ревизионной Комиссии КПСС в 1986—1990 годах. Герой Социалистического Труда (26.03.1979).

Биография 
В 1959—1961 годах — слесарь-сборщик Куйбышевского машиностроительного завода Куйбышевской области.

В 1961—1964 годах — в Советской армии.

Член КПСС с 1964 года.

В 1964—1970 годах — слесарь-сборщик Куйбышевского машиностроительного завода Куйбышевской области.

С 1970 года — слесарь-сборщик Куйбышевского авиационного завода Куйбышевской области.

В 1983 году окончил Куйбышевский авиационный техникум.

Потом — на пенсии.

Награды и звания 
 Герой Социалистического Труда (26.03.1979)
 два ордена Ленина (26.03.1979,)
 медали

Источники 
 Центральный комитет КПСС, ВКП (б), РКП (б), РСДРП (б). Историко-биографический справочник. Автор-составитель Горячев Ю. В. Москва: Граница, 2015, (рус.)
 Ежегодник Большой Советской Энциклопедии. 1987. Выпуск 31-й. Москва: Советская Энциклопедия, 1987.

Делегаты XXVII съезда КПСС
Члены Центральной ревизионной комиссии КПСС
Делегаты XIX конференции КПСС